Межконтинентальный кубок 1990 () — 29-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 9 декабря 1990 года. Прошёл между итальянским клубом «Милан», победителем Кубка европейских чемпионов 1989/90, и парагвайским клубом «Олимпия», победителем Кубка Либертадорес 1990. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 60 228 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1989/1990
 Кубок Либертадорес 1990

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1990
Межконтинентальный кубок 1990
Спорт в Японии в 1990 году
1990 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио